Massy pode se referir a:
 Massy - comuna do departamento Essonne;
 Massy - comuna do departamento Saône-et-Loire;
 Massy - comuna do departamento Sena Marítimo;
 Massy - cidade do Quirguistão.

Desambiguação